Plaats in Indonesië
 Seduri (Balong Bendo), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Seduri (Mojosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java